Mount Twiss ist der Name mehrerer Berge:

 Mount Twiss (Antarktika), ein  hoher Berg im Ellsworthland
 Mount Twiss (Australien), ein Berg im australischen Bundesstaat New South Wales